gromada Janków (powiat brzeziński)
 gromada Janków (powiat łęczycki)